Ритм (, , от др.-греч. ῥέω — течь, стремиться, устремляться) — последовательность длительностей, образуемая чередованием акцентов и пауз.  
Ритм (от др.-греч. размеренность, такт, стройность, соразмерность) — чередование каких-либо явлений (например, звуковых или речевых), происходящее с определённой последовательностью, частотой; скорость протекания, совершения чего-либо.  
В философском смысле: «Универсальный закон развития мироздания… Развёрнутая во времени бинарная оппозиция».  
В природе ритм — всеобщее свойство, универсальная закономерность организации материи, в том числе живых организмов, «биологические часы» жизнедеятельности человека. 

Также может означать:
 Ритм музыкальный — временна́я организация музыкальных звуков и их сочетаний. С XVII века в музыкальном искусстве утвердился тактовый, акцентный ритм, основанный на чередовании сильных и слабых долей. Системой организации ритма служит метр;
 Ритм в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве
 Ритм (стихотворный)
 Биоритм
 Сердечный ритм
 «Ритм» — одна из польских киностудий 1955—1968 гг.
 «Ритм» — харьковский музыкальный ансамбль под управлением Александра Авилова; в 1977—1980 гг. аккомпанирующий коллектив Аллы Пугачёвой.
 «Ритм» — название российского футбольного клуба «Слобода» из Алексеевки в 1994—1995 годах (в 1993 — ЭФК «Ритм»).
 «Ритм» — российский футбольный клуб из Белгорода, основан не позднее 1971 года, в 1993 году объединился с «Энергомашем»/«Салютом» (Белгород).
 «Ритм» (The Beat) — американский кинофильм режиссёра Гэри Волкова, 2000 год.
 «Ритм» — специальный мотокатер.

См. также 

 Биение

Примечания